Улми има више значења:

 Улми (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Улми (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Улми (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Улми (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Улми (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Улми (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији